Pedro Miguel da Silva Mendes (1979 – ) – calciatore portoghese
 Pedro Filipe Teodósio Mendes (1990 – ) – calciatore portoghese
 Pedro Rafael Amado Mendes (1993 – ) – calciatore portoghese
 Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes (1999 – ) – calciatore portoghese
 Pedro Mendes (1990 – ) – triatleta portoghese